Макве́й () — англомовне прізвище шотландського походження. Відомі носії:

 Свіфті Маквей (, справжнє ім'я — Ондре Мур, ; 1976) — американський репер, учасник детройтського гурту D12.
 Тімоті Маквей (; 1968—2001) — організатор вибуху в Оклахома-Сіті (США) у 1995 році.
 Франклін Маквей (; 1837—1934) — 45-й міністр фінансів США.
 Чарлі Маквей (, 1898—1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Чарльз Батлер Маквей-молодший (англ. Charles Butler McVay Jr.; 1868—1949) — американський військовий, адмірал ВМС США після Першої світової війни.

Шотландські прізвища